Illa de Trinidad, illa de les Antilles de l'estat insular de Trinitat i Tobago
 Trinidad (Bolívia) capital del departament de Beni
 Trinidad (Califòrnia), població de l'Estat de Califòrnia (EUA)
 Trinidad (Colorado), població de l'Estat de Colorado (EUA)
 Trinidad (Cuba), ciutat de la província de Sancti Spíritus, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO
 Trinidad (Hondures) 
 Trinidad (Texas)
 Trinidad (Uruguai), capital del departament de Flores
 Trinidad i Tobago, república de les Antilles
 Thea Trinidad (1990), lluitadora professional nord-americana